La calla est une espèce (Zantedeschia aethiopica) de plante bulbeuse semi-persistante de la famille des Araceae originaire d'Afrique du Sud.
 Calla est un genre de plantes de la famille des Araceae.
 Calla est un film sud-coréen réalisé par Song Hae-seong, sorti en 1999.
 Calla est un groupe de musiciens new-yorkais.
 Calla est une famille de mécaniciens-métallurgistes parisiens des .
 Calla est un fondeur d'art du .
 Christophe François Calla (1802-1884), industriel français.
 François-Étienne Calla (1760-1836), industriel français.
 Louis Calla, né en 1840, député français.

Homonymie de patronyme